HMF est un sigle qui peut désigner :
 hydroxyméthylfurfural, un composé organique issu de la déshydratation de certains sucres ;
 HandMade Films, une société de production de cinéma.